Дание́ле Руга́ни (; 29 июля 1994, Лукка, Италия) — итальянский футболист, защитник итальянского клуба «Ювентус». Выступал за сборную Италии.

Карьера 
Даниеле с юных лет воспитывался в системе «Эмполи». После сезонной аренды, в 2013 году «Ювентус» приобрёл половину прав на игрока. Однако Даниеле при этом снова вернулся в свой родной клуб. После удачной кампании во второй итальянской лиге, молодой защитник дебютировал за «Эмполи» и в высшей. Это произошло 31 августа 2014 года в матче с «Удинезе».
2 февраля 2015 года Ювентус официально выкупил вторую половину прав на игрока за 3,5 миллиона евро
в сезоне 2014/15 Ругани вышел во всех матчах Серии А, забил 3 гола и помог команде сохранить прописку на следующий сезон.

12 марта 2020 года стало известно, что у Ругани диагностирован коронавирус COVID-19.

Карьера в сборной 
Защитник выступал за юношеские сборные Италии до 16, 17 и до 18 лет, а также за юношескую сборную Италии до 19 лет. Был членом молодёжной сборной страны.

Достижения 
 «Ювентус»
 Чемпион Италии: 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Италии: 2015/16, 2016/17, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Италии: 2015, 2018
 Финалист Лиги чемпионов: 2016/17

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Кальяри»